George Eastman (1854–1932), amerikai feltaláló
George Eastman (Luigi Montefiori) (1942–), olasz színész
Lásd még
George Eastman House, fotográfiai múzeum